Huset Tudor var et kongehus af walisisk ophav, med monarker som regerede England fra 1485 til 1603, hvor det blev efterfulgt af huset Stuart. Bedst kendt af Tudor-monarkerne er Henrik 7., Henrik 8. og Elizabeth 1.. Dynastiet uddøde, da Elizabeth døde i 1603 uden arvinger. Gennem hemmelige forhandlinger med sin fætter Jakob, konge af Skotland (hvis oldemor var en Tudor), sørgede dronning Elizabeth for at Huset Stuart arvede den engelske trone, hvad der forenede kongedømmerne England og Skotland i en personalunion.

De fem Tudor-monarker var:

 Henrik 7. (1485-1509)
 Henrik 8. (1509-1547); søn af Henrik 7.
 Edvard 6. (1547-1553); søn af Henrik 8.
 Maria 1. (1553-1558); ældste datter af Henrik 8.
 Elizabeth 1. (1558-1603); næstældste datter af Henrik 8.

Slægtstræ 

 - En guld omkreds indikerer en monark
 - En rød omkreds indikerer en nær slægtning til en monark (forældre, ægtefæller og børn)
 - En sort omkreds indikerer andre slægtninge

Se også 

 Tudortiden
 Tudorstil

 
Englands kongehuse